Brian Yang (né en 1973), acteur et producteur américain
Brian Yang (né en 2001), joueur canadien de badminton